Сангуэса ()  —   город и муниципалитет в Испании на реке Арагон, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-де-Сангуэса. Занимает площадь 69,8 км². Население — 5248 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Sangüesa
 Sangüesa
 Sangüesa Digital
 Zangotzarra
 Cantolagua

Муниципалитеты Наварры